

Patronyme
 Christophe Revault, (1972-2021), footballeur français.
 Louis Revault, (1865-1950), homme politique français.
 

Homonymie
Homonymie de patronyme